El desembre congelat (en español El diciembre congelado) es un villancico anónimo tradicional de la región de los países catalanes. Es de procedencia profana y existen registros de su presencia ya en el siglo XVI. Es uno de los villancicos más comunes de los manuscritos del siglo XVIII. Su melodía es muy parecida a una canción de taberna francesa Quand la mer rouge apparut, la cual constaba de varias versiones entre ellas un villancico; por lo que se cree que la versión catalana podría ser una adaptación regional del siglo XVIII cuando prevalecía la moda francesa en Cataluña.

Existen varias versiones, algunas de ellas recopiladas por folkloristas como Milá i Fontalans en el Observaciones sobre la poesia popular, con muestras de romances catalanes inéditos de 1853, Aureli Capmany en el Cançoner popular de 1900 o Sara Llorens Carreres en el El cançoner de Pineda de 1931.El guitarrista y compositor catalán Miguel Llobet transcribió la tonada de este villancico en su opus Canciones populares catalanas bajo el título La nit de Nadal.

Letra

Referencias

Villancicos